Niemcy:
 Crivitz – miasto w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Ludwigslust-Parchim
 Crivitz – urząd (niem. Amt) w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Ludwigslust-Parchim
 Crivitz – dawny urząd (niem. Amt) w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Ludwigslust-Parchim

Stany Zjednoczone:
 Crivitz – wieś